CP7 steht für:

 C7P (Artillerieschlepper), ein Militärfahrzeug des polnischen Heeres, auch bekannt als Mörserzugmittel C7P(p) als Bezeichnung für das adaptierte von der Wehrmacht genutzte Militärfahrzeug

 CP7 eine Variante genormter Gerätestecker
 CP7 einen Farbcode für Kraftfahrzeugfarben